Przestrzeń – zbiór elementów, zwykle nazywanych punktami, z pewną dodatkową strukturą; definiuje zakres, czy ramy rozpatrywanych w niej zjawisk:
 przestrzeń – w matematyce,
 przestrzeń – w fizyce,
 przestrzeń – w filozofii,
 przestrzeń – w geografii,
 przestrzeń – w antropologii
 przestrzeń polityczna – w politologii,
 przestrzeń kosmiczna – w astronomii,
 przestrzeń nazw;

 Inne
 Przestrzeń – wieś w gminie Nowodwór w powiecie ryckim w województwie lubelskim.

Zobacz też 
 układ
 system